Ты  — местоимение, с которым обращаются к собеседнику.
 «Ты» — американский драматический сериал с элементами триллера.
 «Ты» — человек года по версии журнала «Time» в 2006 году.

См. также